Klubi Futbollistik Liria (KF "Liria"; KF Liria Prizreni; Liria Prizren; Liria; Lirija) je nogometni klub iz Prizrena, Prizrenski okrug, Republika Kosovo.  
U sezoni 2020./21. "Liria" se natječe u "Prvoj ligi Kosova" (alb. "Liga e Parë"), ligi drugog stupnja nogometnog prvenstva Kosova.

O klubu 
Klub je osnovan 1930., odnosno 1937. godine. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, klub se nazivao "Prizreni", te je nastupao u neslužbenom albanskom prvenstvu.

Po završetku rata i uspostavi socijalističke Jugoslavije klub dobiva naziv "Metohija", da bi od 1970. godine nosio današnji naziv - "Liria" (srp. "Lirija"; "Лирија"). "Liria" se do 1991. godine natjecala pretežno u "Kosovskoj ligi" ("Liga nogometnog podsaveza Kosovsko-metohijske oblasti", "Zonska liga AKMO", "liga Kosova i Metohija", "Pokrajinska liga Kosova", "Prva liga Kosova" i sl.). Od sredine 1975./76. do sezone 1987./88. "Liria" je sedam sezona nastupala u "Drugoj saveznoj ligi - Istok", te potom dvije u jedinstvenoj "Drugoj saveznoj ligi" i u sezoni 1990./91. u "Međurepubličkoj ligi - Istok".

Od 1991. godine, nakon raspada SFRJ i nastajanja SRJ, na Kosovu je osnovan samostalni nogometni savez i osnovana liga u koju su ušli pretežno albanski klubovi, te je djelovala van službenog nogometnog sustava SR Jugoslavije, te je "Liria" redovito nastupala u ligi, postavši prvak u sezoni 1994./95. Liga je, osim u sezonama 1991./92. i 1996./97., igrana u nekoliko regionalnih skupina sa završnim doigravanjem.

Godine 1999. je završen Rat na Kosovu, te Kosovo dolazi pod administraciju UMNIK-a (nezavisnost proglašena 2008.). Osnovana je nova kosovska liga, koja je nazvana "Superliga Kosova", u kojoj "Liria" redovito nastupa, uz nekoliko sezona u "Prvoj ligi Kosova" (alb. "Liga e Parë"). Od 1995. do 2010. godine "Liria" je osvojila tri kupa Kosova.

Nazivi kluba

Stadion

Uspjesi

nakon 2008. 
 Superliga Kosova 
 trećeplasirani: 2010./11. 

 Liga e Parë (Prva liga Kosova) 
 prvak: 2008./09. 
 doprvak: 2014./15. 

 Kup Kosova 
 pobjednik: 2009./10. 

 Superkup Kosova 
 drugoplasirani: 2010.

od 2000. do 2008. 
 Liga e Parë (Prva liga Kosova) 
 prvak: 2003./04. (Skupina B)  

 Kup Kosova 
 pobjednik: 2006./07.

od 1991. do 1999. 
 Kosovska liga / Prvenstvo Kosova 
 prvak: 1994./95. 

 Kosovska liga - skupina Gjakovës (Đakovica) 
 prvak: 1994./95. 

 Kup Kosova 
 pobjednik: 1995.

od 1945. do 1991. 
 Kosovska liga / Liga AKMO / Prva liga Kosova 
 prvak: 1974./75., 1980./81., 1983./84.

do 1945. 
 Prvenstvo Albanije (neslužbeno) 
 poluzavršnica: 1942. 

 Prvenstvo Albanije (neslužbeno) - Zona Sjever 
 prvak: 1942.

Pregled plasmana

Poznati igrači 
  Kujtim Shala 
 Edmond Tomić

Poznati treneri

Povezani članci

Vanjske poveznice 
 LIRIA FC, facebook stranica 
  kfliria.com, wayback arhiva 
  liriafc.com, wayback arhiva 
 int.soccerway.com, KF Liria Prizren 
  worldfootball.net, KF Liria 
  national-football-teams.com, Liria Prizren 
 transfermarkt.com, KF Liria Prizren

Izvori 
 
  weltfussballarchiv.com, KF Liria Prizren , pristupljeno 24. studenog 2020. 
  globalsportsarchive.com, KF Liria Prizren, pristupljeno 25. studenog 2020. 
  footballlogosandkits.com, Logo and kit KF LIRIA, pristupljeno 24. studenog 2020. 
  foot.dk, KF Liria , pristupljeno 24. studenog 2020. 
  futbolas.lietuvai.lt, KF Liria Prizren, pristupljeno 24. studenog 2020. 
  futbolas.lietuvai.lt, KF Liria Prizren, wayback arhiva 
 europlan-online.de, Stadiumi Përparim Thaçi - Prizren, pristupljeno 24. studenog 2020. 
  sktirana.com, Kampionatet e kohës së Luftës II Botërore, wayback arhiva 
  

 
Liria